Cet article relate le parcours de l'équipe d'Uruguay lors de la Coupe du monde de football de 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , une liste de 26 joueurs présélectionnés pour l'épreuve est dévoilée. Cette liste est ramenée à vingt-trois noms le .

Qualifications

Groupe Amérique du Sud 

|}

Barrage intercontinental 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe A

Uruguay - France

Afrique du Sud - Uruguay

Mexique - Uruguay

Huitième de finale

Uruguay - Corée du Sud

Quart de finale

Uruguay - Ghana

Demi-finale

Uruguay - Pays-Bas

Match pour la

Uruguay - Allemagne

Références 

Uruguay
2010